Весельський — українське прізвище.

Найвідоміші носії прізвища:
 Весельський Віктор Леонідович ( 1956) — український політик, голова Новоград-Волинського (2015-2020).
 Весельський Дмитро Вадимович ( 1993) — український театральний режисер і директор Українського малого драматичного театру.
 Весельський Микола Францович ( 1973) — український орнітолог, таксидерміст, учасник трьох Українських антарктичних експедицій: у 2013—2014, 2015—2016 та 2018 роках.
 Весельський Михайло Миколайович ( 1969) — український бізнесмен та меценат.
 Весельський Станіслав Вадимович — український актор Українського малого драматичного театру.